Grübel ist

der Familienname folgender Personen:
 Albert Grübel (1918–2002) Schweizer Diplomat
Fritz Grübel (1908–1998), deutschamerikanischer Sozialwissenschaftler und Historiker, siehe Fred Grubel
 Georg Grübel (1647–1698), deutscher Mediziner
 Ilona Grübel (* 1950), deutsche Filmschauspielerin
 Konrad Grübel (1736–1809), deutscher Mundartdichter
 Markus Grübel (* 1959), deutscher Politiker
 Moritz Grübel (1819–1908), deutscher Opernsänger (Bariton)
 Oswald Grübel (* 1943), deutscher Bankmanager
 Rainer Grübel (* 1942), deutscher Slawist und Literaturwissenschaftler
 Sebastian Grübel (1528–1595), Schweizer Lehrer und Theaterregisseur
 Wolfgang Grübel (* 1956), deutscher Fußballspieler

ein Ortsname:
 Grübel (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

Siehe auch:
 Grübl
 Grubel